Fiodor Ivanovičius Černych  (Russisch: Фёдор Иванович Черных; Moskou, 21 mei 1991) is een Litouws voetballer die uitkomt voor Dinamo Moskou. Hij komt tevens uit voor het Litouws voetbalelftal.

Clubstatistieken

Erelijst
 FC Naftan Navapolatsk

Wit-Russische voetbalbeker (1x): 2012

Externe links
Profiel op 90minut.pl
Profiel op Soccerway.com
Profiel op national-football-teams.com

Litouws voetballer